El término Trasimeno se puede referir a:

 Lago Trasimeno, en la región de Umbría (Italia).
 Batalla del lago Trasimeno, que enfrentó a Aníbal en el 217 a. C. con las tropas romanas, con victoria cartaginesa, en los alrededores del lago anterior.